Damià d'Efes, retòric grec 
 Sant Damià, sant i màrtir cristià, metge de professió
 Damià (paracemomen), alt funcionari de la cort romana d'Orient al 
 Damià Abella, futbolista.